

Короли бриттов у Гальфрида Монмутского 
Гальфрид Монмутский в «Истории королей Британии» описал легендарную историю острова от момента его заселения Брутом, потомком троянского героя Энея, до смерти короля Кадваладра в VII веке.

Короли шотландцев (Даль Риата) по «Скотихроникону» 
Список приводится в начале первого тома «Скотихроникона» иначе «Церковной истории Шотландии». Книга была составлена в 16 веке Уильямом Боуэром. В последующие века постоянно дорабатывалась. В частности в неё были включены списки епископов, богословские трактаты и статьи. Список шотландских королей приводится по изданию Дж Ф Гордона 1868 г. Список королей был заимствован из работы Гилберта Грея «Oratio de Illustribus Scotiæ Scriptoribus». В скобках указано начало правления.
 Фергюс Первый — Фергюс Мор /Великий/(330 г до н. э.)- сын Эрка короля Даль Риата Ирландского. упомянут в «Анналах Тигернаха»
 Феринтарус (305 г до н. э.)
 Майнус (290 г до н. э.)
 Дорнадилла (261 г до н. э.)
 Нотатус (241 г до н. э.)
 Реутерус (213 г до н. э.)
 Реута (196 г до н. э.)
 Тереус (184 г до н. э.)
 Джосина (161 г до н. э.)
 Финнанус (137 г до н. э.)
 Дурстус (107 г до н. э.)
 Эвенус Первый (неизв.)
 Гиллус (неизв.)
 Эвенус Второй (неизв.)
 Эдерус (неизв.)
 Эвенус Третий (неизв.)
 Метеллаус / во второй год его правления родился Иисус/ (неизв.)
 Карактакус (32 г. н. э.)
 Корбред Первый (54 г. н. э.)
 Дардранус (70 г. н. э.)
 Корбред Второй (92 г. н. э.)
 Луктатус (104 г. н. э.)
 Могалдус (131 г. н. э.)
 Конарус (155 г. н. э.)
 Этодиус Первый (161 г. н. э.)
 Сатраэль (168 г. н. э.)
 Дональд Первый (199 г. н. э.)
 Этодиус Второй (219 г. н. э.)
 Ахиро (235 г. н. э.)
 Натоликус (247 г. н. э.)
 Финдохус (252 г. н. э.)
 Доналд Второй (262 г. н. э.)
 Доналд Третий (263 г. н. э.)
 Кратлинтус (277 г. н. э.)
 Финхормаркус (320 г. н. э.)
 Ромахус (368 г. н. э.)
 Ангусианус (371 г. н. э.)
 Фетемалькус (373 г. н. э.)

Примечания

Литература 
 Гальфрид Монмутский. История бриттов.
 «Scotihronicon»;comprising Bishop Keith’s catalogue of Scottish Bishops by J.F.S. Gordon D.D. St.Andrews.Glasgow.MDCCCLXVII.Vol I. pp 1-4
 John Morris. The Age of Arthur: A History of the British Isles from 350 to 650. Barnes & Noble Books: New York. 1996 (originally 1973). ISBN 0-7607-0243-8
 John Jay Parry and Robert Caldwell. Geoffrey of Monmouth in Arthurian Literature in the Middle Ages, Roger S. Loomis (ed.). Clarendon Press: Oxford University. 1959. ISBN 0-19-811588-1
 Brynley F. Roberts, Geoffrey of Monmouth and Welsh Historical Tradition, Nottingham Medieval Studies, 20 (1976), 29—40.
 J.S.P. Tatlock. The Legendary History of Britain: Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae and its early vernacular versions. University of California Press. Berkeley. 1950.

Ссылки 
 

Британия
Британия